Bosznia-Hercegovina
Trnovo falu és község, a Szarajevói kantonban
Trnovo község Kelet-Szarajevóban, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Trnovo falu Kladanj községben a Tuzlai kantonban
Trnovo falu Mrkonjić Grad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Trnovo falu Rogatica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Trnovo falu Šekovići községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Bulgária
 Trnovo (Veliko Tarnovo), a középkori bolgár főváros

 Észak-Macedónia
Trnovo falu Bitola községben a Pelagóniai körzetben
Trnovo falu Gosztivar községben, a Pologi körzetben
Trnovo falu Kriva Palanka községben, a Délkeleti körzetben

 Horvátország
Trnovo falu Generalski Stol községben, Károlyváros megyében

 Montenegró
Trnovo falu Bar községben

 Szlovákia
Trnovo, Tarnó falu szlovák neve a Zsolnai kerület Turócszentmártoni járásában

 Szlovénia
Trnovo falu Laško községben, Savinjska régióban
Trnovo Ljubljana városnegyede
Trnovo falu Nova Gorica községben, Goriška régióban
Trnovo ob Soči falu Kobarid községben, Goriška régióban